Georg 'Åby' Ericson (Norrköping, 18 de dezembro de 1919 - 4 de janeiro de 2002) foi um futebolista e treinador de futebol sueco.

Carreira 
Georg Ericson foi o treinador que convocou e comandou a Seleção Sueca de Futebol nas Copas do Mundo de 1974 e 1978.

Ligações externas 
 Perfil no Ogol.com 

Futebolistas da Suécia
Treinadores de futebol da Suécia
Treinadores da Seleção Sueca de Futebol
Naturais de Norrköping
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1974
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1978